The Fathomless Mastery — третий полноформатный альбом группы Bloodbath 2008-го года после почти четырёхлетнего молчания. Группа здесь вновь предстала в том же обновлённом составе, что и на предыдущем миньоне.

Об альбоме 
The Fathomless Mastery был записан во второй половине лета на студиях «Park Studio», где были записаны ударные, и «Cutting Room» вместе с Бьёрном Энгельманном. Продюсировал его, так же как и миньон, Давид Кастильо совместно с самой группой. Над обложкой работал также Дасти Петтерсон, который также трудился и над обложкой миньона, а фотографии были сделаны Робином Бергхом.

Вышел альбом на Peaceville Records, как оба предшественника, релиз состоялся 6 октября 2008-го года. Этот альбом является третьим полноформатным и шестым номерным альбомом группы.

На песню Hades Rising, был отснят видеоклип в 2009-м году, который стал первым официальным в истории группы.

На The Fathomless Mastery группа объединила жесткий напор EP релиза, который полон бласт-битов и мелодики, и слегка грязноватый саунд первых работ. В итоге получилось сочетание ударной техники старой школы с мелодикой современного брутал-дэт-метала, кроме того, в ходе записи были использованы двойные бас-бочки и множество темпов игры.

Ещё во время завершения сессий Блекхайм, заявил следующее:
«Материал представляет собой не что иное, как злобную брутальность с большим количеством тяжёлого грува. С точки зрения риффов мы играем с диссонансными гармониями, от которых возникает лихорадочное одержимое чувство, но мы всё же вернули мелодичные элементы с концепцией звука летящей пчелы из предыдущих альбомов, чтобы представить классическое звучание, так что должно выйти неплохо и разнообразно, надеемся собрать всё воедино, чтобы сделать самый разрушительный альбом…»

Невероятный успех 
Альбом настолько пришёлся по вкусу всевозможным критикам и изданиям, что во множестве изданий он занял только высшие места и имел только высокие оценки рейтинга, огромное множество журналов по всему миру заметило и по достоинству оценило новое творение шведов. На официальном сайте группы Блекхайм разместил сообщение с рейтингом части всемирных изданий посвященных тяжёлой музыке, заявив, что если разместить все ревью просто невозможно.
 

Кроме того, Нистрём, опубликовал три цитаты из довольно влиятельных журналов, которые лишь подтвержадают ещё раз успех альбома и группы в целом:

«All of those new deathcore bands you’ve been reading about have gone to their rooms to practise because Daddy is home.» - Rocksound (UK)

«Ein heißer Kandidat für die beste Death-Metal-Platte des Jahres!» — Metal Hammer (Germany)

«Att ens försöka krysta fram någon kritik av „The Fathomless Mastery“ blir dödfött. Det enda raka är att hålla käften och dyrka skiten» — SwedenRock Magazine (Sweden).

Список композиций 
На альбом вошли 11 песен, общей продолжительностью около 42 минут.

В написании нового материала почти не принимал участие лишь Мартин Аксенрот.

Голосование читателей 

По мнению голосования читателей журнала «TERRORIZER», в 2008-м году группа получила множество титулов, которые касались, как группы в целом, так и отдельных её участников и собственно и самого альбома.

Лучший альбом 
№ 1 Bloodbath ‘The Fathomless Mastery’
 
 #2 Enslaved ‘Vertebrae’
 #3 Amon Amarth ‘Twilight Of The Thunder God’
 #4 Testament ‘The Formation Of Damnation’
 #5 Opeth ‘Watershed’
 #6 Cynic ‘Traced In Air’
 #7 Metallica ‘Death Magnetic’
 #8 Meshuggah ‘Obzen’
 #9 Gojira ‘The Way Of All Flesh’
 #10 Children Of Bodom ‘Blooddrunk’

Личность года 
№ 1 Микаэль Окерфельдт

 #2 Нергал (Behemoth)
 #3 Гаал (Gorgoroth)
 #4 Лемми (Motorhead)
 #5 Фенриз (Darkthrone)
 #6 Джеф Уолкер (Carcass)
 #7 Дэйв Мастейн (Megadeth)
 #8 Джеймс Хетфилд (Metallica)
 #9 Кен Оуэн (Carcass)
 #10 Керри Кинг (Slayer)

Другие титулы 
№ 3 «Лучший вокалист» (Микаэль Окерфельдт)

№ 2 «Лучший ударник» (Мартин Аксенрот)

№ 2 «Лучшая группа» (Bloodbath)

№ 2 «Лучшая обложка»(‘The Fathomless Mastery’)

Участники записи 
 Микаэль Окерфельдт — вокал
 Йонас Ренксе — бас, бэк-вокал
 Андерс Нюстрём — гитара, бэк-вокал
 Мартин Аксенрот — ударные
 Пер Содомайзер Эрикссон — гитары

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Альбом в дискографии Encyclopaedia Metallum
 Дискография официального сайта группы
 Интервью с Андерсом Блекхаймом Нистрёмом по поводу выхода альбома

Альбомы Bloodbath
Альбомы Peaceville Records